O Distrito Industrial de Santana do Paraíso é um distrito industrial que pertence ao município brasileiro supracitado, no interior do estado de Minas Gerais. Possui varias indústrias instaladas como a Provest, Faceme, Marmopedra e outras, sendo administrado pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais (Codemig).

Ver também 
 Economia do Brasil

Geografia de Santana do Paraíso
Parques industriais do Brasil